Omphalotus és un gènere de fongs basidiomicets descrits pel micòleg suís Victor Fayod l'any 1889. Els seus membres tenen el capell i el peu arrodonit. Són fongs sapròfits i creixen en grups a la base dels arbres. L'espècie més coneguda és  (Omphalotus olearius). Espècies del gènere  Omphalotus, que són verinoses s'han confós amb els rossinyols Cantharellus. Algunes espècies dOmphalotus són bioluminiscents. Tots ells es creu que són verinosos i causen símptomes gastrointestinals.

Taxonomia 
Victor Fayod originàriament, l'any 1989, erigí aquest gènere amb Pleurotus olearius i P. eryngii com les seves espècies principals, ubicant-lolos en la tribu ("aliança") amb els gèneres Pleurotus i Pleurotellus.

Per anàlisi genètica, Rolf Singer els posà junt amb els relacionats Lampteromyces dins l'ordre Boletales per la presència del pigment àcid variegàtic. Més específicament el gènere va ser ubicat dins la família Paxillaceae. Tanmateix s'ha comprovat que el gènere Omphalotus degrada la lignina mentre el gènere Paxillus degrada la cel·lulosa.

El nom del gènere Omphalotus deriva del grec medieval ὀμϕαλοειδής, que significa "melic".

Filogènia 
{{cladogram|align=left|title=
|clade=
{{clade
|style=font-size:75%;line-height:75%
|label1=
|1={{clade
    |1={{clade
       |1={{clade
          |1={{clade
             |1=O. olearius
             |2={{clade
                |1=

Toxicitat 
Moltsmembres d'aquest gènere se sap que són tòxics i consumir-los porta a símptomes gastrointestinals de nàusea. vòmits i de vegades diarrea. L'ingredient tòxic és un compost sesquiterpè conegut com a il·ludina S.

Distribució 
El gènere té una distribució cosmopolita en boscos d'arreu del món. Les seves espècies causen una podridura blanca i tova en la fusta morta donat que en degraden la lignina.

Referències

Enllaços externs 

 

Marasmiàcies